Alberto Bayo Giroud (Camagüey, Cuba, 1892 - L'Havana, 1971), militar i escriptor espanyol 
 Chimo Bayo (València, 1961), discjòquei, músic, productor, presentador i artista 
 Manuel Bayo Marín (Terol, 1908 -Saragossa, 1953, il·lustrador i humorista gràfic aragonès 
 María Bayo (Fitero, 1961), soprano navarresa